Мазове́цьке воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
Мазовецьке воєводство (1529—1795) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
Мазовецьке воєводство (1793) — адміністративна одиниця Речі Посполитої.
Мазовецьке воєводство (1816—1837) — адміністративна одиниця Царства Польського.
Мазовецьке воєводство (з 1999) — адміністративна одиниця Польщі.

Адміністративний поділ Польщі